Титул Стефан IV может относиться к следующим персонам:
 Стефан III (IV) (папа римский)
 Стефан IV (V) (папа римский)
 Стефан IV Молдавский (Штефаницэ, Стефэницэ)
 Стефан IV — король Венгрии.